Ми́на Ио́сифовна Поля́нская (род. 1945, Рышканы, Молдавская ССР) — русская писательница, прозаик и эссеист, литературовед.

Член Союза российских писателей.

Биография 
Мина Иосифовна Полянская родилась в посёлке Рышканы, куда родители, уроженцы Бельц, незадолго до её рождения вернулись из эвакуации из Самарканда. Мать — Сима Ихилевна (урождённая Лернер), училась в религиозной еврейской школе в Бухаресте, отец, Иосиф Янкелевич Полянский (1907—1953) — в румынской гимназии. В том же году семья переехала в Черновцы. В 1952 году Иосиф Полянской по доносу за прослушивание по радио «иностранных голосов» был арестован, но вскоре выпущен с предложением уехать из города. В том же году он вместе с семьёй (тремя детьми) выехал в Бельцы, где умер в январе 1953 года. Мина Полянская закончила одиннадцатилетнюю школу № 16 (ныне Лицей имeni Кантемира) в Бельцах, и уехала в Ленинград.

Мина Полянская — выпускница филологического факультета Ленинградского пединститута им. Герцена середины 60-х, в пору его подлинного расцвета, когда там преподавали легендарные Эткинд, Ефим Григорьевич и Берковский, Наум Яковлевич. А также переводчик «Божественной комедии» и «Петрарки» академик Маранцман, Владимир Георгиевич и Скатов, Николай Николаевич, до недавнего времени директор Института русской литературы (Пушкинский дом), автор многих книг-биографий русских классиков. Преподавал еще профессор Альфонсов, Владимир Николаевич, блестящий знаток Серебряного века, автор книг «Слова и краски», «Поэзия Бориса Пастернака». Некоторые из наставников, хранивших «юность нашу» (Эткинд, Маранцман, Берковский), стали действующими лицами книги Полянской «Берлинские записки о Фридрихе Горенштейне», вышедшей в Петербурге в 2011 году, и очерков "Нужен «красный Пинкертон», «Смерть героя» (опубликованы в «Вопросах литературы» № 1, 2011), «Мемуарные размышления о Ефиме Эткинде» (Персона -plus, 4, 2010). По окончании филологического факультета в течение целого года училась на специальных курсах «Литературный Петербург-Ленинград» со специализацией «Пушкин в Петербурге» и с семинарами, проводимыми замечательным пушкинистом Вадимом Эразмовичем Вацуро, Вадим Эразмович и с получением диплома с записью «Пушкин в Петербурге». Работала штатным экскурсоводом в литературной секции Ленинградского городского бюро экскурсий. Эта организация, прекратившая своё существование в начале перестройки, вела научную работу. Из недр её вышло много замечательных книг о писателях и деятелях искусства, живших в Петербурге и пригородах. Мина Полянская вела 16 литературных тем, среди них все пушкинские: «Пушкинский дом», «Пушкин в Петербурге», «Пушкин в Царском селе (дача Китаевой, пушкинский Лицей), „Пушкинские горы“ (Михайловское, Тригорское и Святогорский монастырь, у стен которого поэт похоронен).
Жизненный маршрут Мины Полянской с 1990 года: Санкт-Петербург — Иерусалим — Берлин — Ульм.

О своей работе в ленинградском бюро экскурсий Мина Полянская рассказала в очерке:(Блог Перемен20 декабря, 2019) "Синие карточки https://www.peremeny.ru/blog/24228

В 1995 году в Берлине Мина Полянская (с мужем Борисом Антиповым и сыном Игорем Полянским ( ныне профессор Ульмского университета, Германия ), главным редактором журнала „Зеркало Загадок“.) создала культурно-политический журнал „Зеркало Загадок“ ISSN 0949- 2089 http://vtoraya-literatura.com/razdel_2128_str_1.html. Участвовала в культурном обмене с немецкой стороной, в частности, в сборнике Сената Федеральной Земли Берлин „Das russische Berlin“ („Русский Берлин“, 2002).

Журнал „ЗЗ“ просуществовал восемь лет, с 1995 по 2003 год. В „ЗЗ“ публиковались Аннинский, Лев Александрович, Кушнер, Александр Семёнович, Лазарев, Лазарь Ильич, Мелихов, Александр Мотелевич, Михаил Пиотровский, Борис Хазанов, Эткинд, Ефим Григорьевич, Маранцман, Владимир Георгиевич и многие другие замечательные деятели литературы и культуры. Постоянное сотрудничество с Фридрихом Горенштейном (Горенштейн, Фридрих Наумович), жившим в Берлине с 1980 года, не прекращалось до самых последних дней жизни писателя (умер 2 марта 2002 года)»

Мина Полянская — член немецкого Пушкинского общества и немецкого отделения международного ПЕН клуба. Член Союза российских писателей и Союза писателей XXI век.

Библиография 
 «Одним Дыханьем с Ленинградом…». Лениздат, 1988 (очерки об Алексее Толстом, Чапыгине и Шишкове) ISBN 5-289-00393-2
 Классическое вино. Филологические экзерсисы, Санкт-Петербург, АрСИС, 1994 (вместе с И. Полянским) ISBN 5-85789-012-8
 Музы города. Берлин, Support Edition, 2000 ISBN 3-927869-13-9
 «Брак мой тайный…» Марина Цветаева в Берлине. Москва, Вече, 2001 ISBN 5-7838-1028-2
 «Я — писатель незаконный». Записки и размышления о судьбе и творчестве Фридриха Горенштейна. Нью-Йорк, Слово-Word, 2004 ISBN 1-930308-73-6
 Синдром Килиманджаро (роман). Санкт-Петербург, Алетейя, 2008 ISBN 978-5-91419-069-6
 Медальон Мэри Шелли (роман). Санкт-Петербург, Алетейя, 2008 ISBN 978-5-91419-069-6
 Флорентийские ночи в Берлине. Цветаева, лето 1922. Москва, Голос-пресс, Геликон, Берлин, 2009 ISBN 978-5-7117-0547-5
 Foxtrot белого рыцаря. Андрей Белый в Берлине. Санкт-Петербург, Деметра, 2009 ISBN 978-5-94459-023-7
 Берлинские записки о Фридрихе Горенштейне. Санкт-Петербург, Деметра, 2011 ISBN 978-5-94459-030-5
 Плацкарты и контрамарки. Записки о Фридрихе Горенштейне. Санкт-Петербург, Янус, 2006 ISBN 5-9276-0061-1
 Зеркало Горация Уолпола.(роман). Берлин, 2015. ISBN 978-3-926652-99-9

Публикации в журнале «Зеркало Загадок»ISSN 0949- 2089 
 http://www.emigrantica.ru/item/zerkalo-zagadok-berlin-1995 (с1995 по 2003 годы) Сводный каталог периодики русского зарубежьяβeta
(гл. редактор Игорь Полянский, лит. редактор Мина Полянская, ред. Борис Антипов):

 Мина Полянская. По следам героев Э. Т. А. Гофмана. Новелла «Выбор невесты». Место действия — Берлин. — ж-л «Зеркало Загадок», 1995, № 1 с.23-31.

 Мина Полянская. Набоков в Берлине. Роман «Другие берега». — «Зеркало Загадок», 1995 № 2, с. 27-34.

 Мина Полянская. Берлинский дом искусств. Зеркало Загадок, 1996, № 3. с.29-32.

 Мина Полянская. «…Я виноват перед Берлином» (к 175-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского). Зеркало Загадок", 1996, № 4,с.26-33. Мина Полянская, Татьяна Чернова. История одной мемориальной доски (Марина Цветаева). Зеркало Загадок, 1997, № 6, с. 33-36.

 Мина Полянская, Маттиас Швартц. «Слова, слова, слова…», Берлин И. С. Тургенева.1998, № 7, С. 20 — 26.

 Мина Полянская. «Проходящие злословили его…» Скупой рыцарь" и «История селаГорюхина» А. С Пушкина. Зеркало Загадок, 1999, № 8 , с. 44- 48.

 Мина Полянская. Новый справочник: Современные русские писатели Германии. Зеркало Загадок. 2000, № 9. С. 59 — 60.

 Мина Полянская. Алексей Толстой в Берлине. Зеркало Загадок, 2002, № 10. С. 40- 46.

Публикации в журналах и альманахах 
 Зеркало Загадок
 Наш Голос; Unsere stimme
 Слово\Word
 «Das russische Berlin». Издание берлинского Сената.
 Персона PLUS
 Вопросы литературы
 Зинзивер
 Дети Ра
 Частный корреспондент
 Перемены.
 Das russische Kulturerbe, In: Das russische Berlin. Die Auslanderbeauftragte des Senats, Berlin 2002

Литературные награды 
 Номинант Бунинской премии 2009 года за книгу «Foxtrot белого рыцаря. Андрей Белый в Берлине» (лонг-лист, в алфавитном порядке № 37).
 Победитель 8-го Международного Волошинского конкурса за 2010 в номинации, учреждённой журналом «Вопросы литературы», «Лица русской литературы» (очерки о Берковском: «Нужен красный Пинкертон» и «Смерть героя»).
 Лауреат 9-го Международного Волошинского конкурса за 2011 год в номинации «Новейшая антология» (очерк «Цена отщепенства». По страницам романа Фридриха Горенштейна «Место»).
 Победитель Конкурса им. Короленко, учреждённого Союзом петербургских литераторов, 2012, за рассказ «Андреевская лента».
 Диплом победителя конкурса «Автор года» сетевого портала «Заметки по еврейской истории». 15.01.2014.

Примечания

Ссылки 
 Е. O`Морфи — Мина Полянская. Музы города. Знамя, 2001, № 5. 
 Аркадий Мощинский. О книге Мины Полянской « Я — писатель незаконный…» Записки и размышления о судьбе и творчестве Фридриха Горенштейна. Слово/ Word, 2005, № 45. 
 Владимир Гуга. Загадка Фридриха Горенштейна «плохого человека». Рецензия на книгу Мины Полянской «Берлинские записки о Фридрихе Горенштейне» Литературная Россия, № 08. 25.02.2011 http://litrossia.ru/archive/item/4936-oldarchive

 Татьяна Чернова. Голос Музы, еле слышный. (Мина Полянская. (Музы города. Берлин, SupportEdition, 2000). Адреса педагогического опыта, СПб, 2002.

 Марк Лейкин. Последняя лирическая нота. (Мина Полянская. «Я — писатель незаконный…» О судьбе и творчестве Фридриха Горенштейна". — ж-л «Слово/Word», New York, 2003

 Роман Шин. Загадка профессора Клемперера. (О журнале «Зеркало Загадок» № 8,
1999) Европа Центр, № 7, 22.04.99.

 Игорь Ачильдиев. «И с первых слов влюбляюсь и помедля…» (Заметки о шестой
книжке журнала «Зеркало Загадок». «Алеф- Бет» № 103. Сентябрь 1997).

 Wolfgang Schlott. Mina Pojanskaja: Plackarty i kontramarki. Zapiski o Fridriche
Gorenstejne.St. Peterburg: Janus 2006. 286 S., 15 Illustrationen und
Fotografien. Osteurope 11 / 2007.
 Ланин Б. А. : Проблемы современного образования No 6, 2013 
 Интервью Владимира Гуги с Миной Полянской: «Еврейский нос» — явление не анатомическое, а вполне «культурный продукт». Частный корреспондент (24.04.2012). 
 Мина Полянская,Владимир Гуга. Эссе-интервью «Обед молчания или „бренд“ Фридрих Горенштейн». Журнал «Урал» № 3, 2013. 

 РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ UNTER DEN LINDEN. Цикл интервью. Мина Полянская отвечает на вопросы Владимира Гуги. Часть первая. Фёдор Тютчев: Тайный советник и тайный поэт. — Блог Перемен. Май, 30th, 2012

Статьи Мины Полянской 
 Публикации в журнале «Семь искусств»

Мина Полянская. Вокруг берлинской мемориальной доски Марине Цветаевойж-л «Семь искусств», 2013, № 8.

 Мина Полянская. Неотвратимость коктебельской встречи. Марина Цветаева и Сергей Эфрон. — «Блог перемен», 19 ноября
 Волошинский конкурс. Лица современной литературы.
 Мина Полянская. Штрихи к портрету Наума Яковлевича Берковского — «Вопросы литературы», 2011, № 1.
 Владимир Гуга, Мина Полянская. «Обед молчания», или Бренд «Фридрих Горенштейн» журнал Урал № 3, 2013 Эссе-интервью
 Мина Полянская. Цена отщепенства. По страницам романа Фридриха Горенштейна «Место» (очерк — лауреат Международного Волошинского симпозиума 2011) Зинзивер, 2012, № 2 (34)

 Слово -Word, 2012, № 7
http://magazines.russ.ru/slovo/2012/73/po27.html

Мина Полянская. Рассказы и эссе в Блоге Перемен. http://www.peremeny.ru/blog/author/minapolianski

 Мина Полянская. «Берлинец Сирин». Владимир Набоков в Берлине. Перосона PlÜS, № 1, 2012.http://www.reading-hall.ru/publication.php?id=5376

 Мина Полянская. Подпольный мастер Цукер. «Слово\Word», 2007, № 54 http://magazines.russ.ru/slovo/2007/54/po14.html

 Мина Полянская. Мемуарные размышления о Ефиме Эткинде. «Персона Plus» 4, 2010 http://persona-plus.net/nomer.php?id=2722,

 «Слово\Word», № 69, 2011
http://magazines.russ.ru/slovo/2011/69/po12.html

 Мина Полянская к 80-десятилетию дня рождения Фридриха Горенштейна 18 марта 2012 года. Из воспоминаний о Фридрихе Горенштейне Частный корреспондент, 18 марта 2012 http://www.chaskor.ru/article/iz_vospominanij_o_fridrihe_gorenshtejne_27265

 Мина Полянская. Из воспоминаний о Фридрихе Горенштейне (Полная версия) «Перемены», 18 марта 2012.
http://www.peremeny.ru/blog/11097

 О набоковских и цветаевских местах в Берлине. Интервью Владимира Гуги с Миной Полянской. Частный корреспондент. 27, О4. 2012.
http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=6797&region=538

Мина Полянская в библиотеке Александра Белоусенко. ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН:www.belousenko.com/wr_Polyanskaya.htm

Мина Полянская. Бэла. Готическая повесть. Заметки по еврейской истории № 195http://www.berkovich-zametki.com/2016/Zametki/Nomer10/MPoljanskaja1.php

Мина Полянская. Другие и Довлатов. Блог Перемен. 8 сентября 2016 http://www.peremeny.ru/blog/19997

Мина Полянская. Читальный зал.
http://reading-hall.ru/autor.php?id=1077

Мина Полянская. Андреевская лента.
Дети Ра" № 1 (87), 2012 https://reading-hall.ru/publication.php?id=3946

Мина Полянская. Берлинская трагедия. Генрих фон Клейст. «Персона PLUS» № 1, 2011 г.
http://persona-plus.net/nomer.php?id=3497 //Полянская М. Музы города. Берлин, Support Edition, 2000 ISBN 3-927869-13-9

Мина Полянская. Берлинский рассказчик. Эрнст Теодор Амадей Гофман. Музы города. Берлин, Support Edition, 2000 ISBN 3-927869-13-9

Мина Полянская Журнальный зал.http://magazines.russ.ru/authors/p/mpolyanskaya

Мина Полянская. Воспоминания о Фридрихе Горенштейне. http://club.berkovich-zametki.com/?p=3545&cpage=1

Мина Полянская. Читать онлайн на ЛитБук: http://litbook.ru/writer/1060/

Мина Полянская. Странный случай с Андреем Белым Собор лозаннской Богоматери. Мнемозина № 3, 2015. http://www.mnemozina.eu/wp-content/uploads/2015/01/polyanskaya-sobor.pdf

Мина Полянская. Блог Перемены. Ру.- «Угрюм река у Аничкова моста». http://www.peremeny.ru/blog/18732

Мина Полянская. Иван Тургенев. Берлинский университет — царство мысли. Мнемозина, № 3(2015)http://www.mnemozina.eu/wp-content/uploads/2015/01/polyanskaya-turgenev.pdf

Мина Полянская. Записки бывшего ГЭБовца //в книге «Я поведу тебя в музей» М., АСТ, 2017 ISBN978-5-17-104087-1, также:http://nk.ast.ru/musey/story/620/

 Полянская М. «Э. Т. А. Гофман в Берлине. Берлинский текст». Литературный альманах «Мнемозина».
 Полянская М. Берлинский рассказчик. Эрнст Теодор Амадей Гофман. Зарубежные Задворки, 2010 № 1/3 http://old.za-za.net/old-index.php?menu=authors&&country=ger&&author=poljanskaja&&werk=003 
 Мина ПолянскаяЭ. Т. А. Гофман в Берлине.Трагедия романтика при исполнении служебных обязанностей// альманах «Лёд и пламень», М. Изд. Союза российских писателей, 2018

Персоналии:Бельцы
Русские писатели XXI века
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Писательницы Санкт-Петербурга
Русские эмигранты четвёртой волны в Германии
Русские писатели четвёртой волны эмиграции
Литературоведы по алфавиту
Литературоведы Германии
Литературоведы СССР